Albertokuntzea är ett släkte av kermesbärsväxter. Albertokuntzea ingår i familjen kermesbärsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kermesbärsväxter
Albertokuntzea